Jenna – variante del nome proprio di persona femminile inglese Jenny
 Jenna – album di Gerald Wilson del 1989
 Jenna – personaggio della serie di romanzi del Mondo Emerso, scritta da Licia Troisi
 Lina Arianna Jenna – scultrice italiana

Pagine correlate 
 Jena (disambigua)
 Janna (disambigua)